Conneau är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Henri Conneau (1803–1877), fransk läkare och politiker
 Louis Conneau (1856–1930), fransk general